Dimethylhydrazin steht für zwei chemische Verbindungen:

 1,1-Dimethylhydrazin, auch unsymmetrisches Dimethylhydrazin (UDMH)
 1,2-Dimethylhydrazin, auch symmetrisches Dimethylhydrazin